Das Kroger St. Jude International 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Februar 2001 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Copa AT&T gespielt. Ersteres gehören genau wie das Kroger St. Jude International zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Larsson, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Stattdessen siegte der an zwei gesetzte Australier Mark Philippoussis, der sich im Finale in drei Sätzen gegen den Italiener Davide Sanguinetti (Nr. 9 der Setzliste) durchsetzte. Für Philippoussis war es der 9. Titel der Karriere sowie der einzige in dieser Saison. 1998 hatte er schon einmal in Memphis triumphiert.
Die Titelverteidiger im Doppel, Justin Gimelstob und Sébastien Lareau, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Lareau spielte nur im Einzel, während Gimelstob an der Seite von Jared Palmer topgesetzt in der ersten Runde ausschied. Die an 4 gesetzten Zwillinge Bob und Mike Bryan konnten sich im Finale gegen die US-Amerikaner Alex O’Brien und Jonathan Stark den Titel sichern. Sie feierten beide ihren ersten Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie acht Paarungen im Doppel bekommen in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 2,3 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)